Le Roi lion peut faire référence à :
 Le Roi lion, un dessin animé de Walt Disney Pictures sorti au cinéma en 1994 ;
 Le Roi lion, la bande originale du film ;
 Le Roi lion, une adaptation du film en jeu vidéo développée par Westwood Studios, sortie en 1994 ;
 Le Roi lion 2, long métrage de Walt Disney Pictures sorti en video en 1998 ;
 Le Roi lion 3, long métrage de Walt Disney Pictures sorti en video en 2004 ; 
 Le Roi lion, une comédie musicale de Julie Taymor adaptée du film (1997) ;
 Le Roi lion, un jeu vidéo développé par Vicarious Visions, sorti en 2003 ;
 Le Roi lion, nouvelle version en capture de mouvement réalisé par Jon Favreau sorti en 2019 ;
 Le Roi lion, la bande originale du film de 2019 ;
 Simba, le roi lion, une série télévisée d'animation italienne de 52 épisodes diffusé en 1995 et produite par Mondo TV.
 Le Roi lion, une revue sur la vie sauvage africaine, qui a paru de 1996 à 1998.